Park im. Adama Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie
 Park im. Adama Mickiewicza w Łodzi
 Park Adama Mickiewicza w Poznaniu
 Park miejski im. Adama Mickiewicza w Sanoku
 Park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu